Смынтына — имя собственное, от  ‘сметана’; распространено в виде фамилий.
 Смынтына, Валентин Андреевич (род. 1948) — украинский учёный в области физики и техники полупроводников, сенсорной электроники и технологии, организатор образования.
 Смынтына, Елена Валентиновна (род. 1972) — украинский историк, археолог, доктор исторических наук, профессор, академик.